Рејфорд има више значења:
 Рејфорд (Флорида)
 Рејфорд (Северна Каролина)